Berdos ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Berdos, französischer Rugby-Union-Schiedsrichter (* 1970)
 Oleg Berdos, moldawischer Radrennfahrer (* 1987)